Death or Glory – album dei Running Wild
Death or Glory – album degli Heavy Load
Death or Glory – traccia dell'album London Calling dei Clash
Death or Glory – traccia dell'album Bastards dei Motörhead